

Plaatsen 
 Mountain View (Arkansas)
 Mountain View (Californië: Butte County), voormalige naam van het stadje Magalia
 Mountain View (Californië: Contra Costa County)
 Mountain View (Californië: Santa Clara County), de grootste stad met deze naam
 Mountain View (Colorado)
 Mountain View (Hawaï)
 Mountain View (Missouri)
 Mountain View (North Carolina)
 Mountain View (Oklahoma)
 Mountain View (Wyoming)
 Mountain View Acres (Californië)